Wurd steht für
 Wurd, Begriff der germanischen Mythologie
 Urd, Norne in der nordischen Mythologie
 Wurd (Fluss), Fluss in Nordrhein-Westfalen
 Wyrd (Band), Pagan-Metal-Band aus Finnland.